Reds ("rossi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Reds – film del 1981 diretto da Warren Beatty

Musica 
 Reds – album dei Gang del 1989
The Reds – gruppo rock statunitense

Sport 
 Reds – club di rugby a 15 australiano
 Cincinnati Reds – franchigia della Major League Baseball
 Yakima Reds – squadra calcistica statunitense
 The Reds – soprannome con cui si è soliti indicare il Liverpool Football Club

Pagine correlate 
 RED